Muévete puede hacer referencia a:

 Muévete: segundo álbum de estudio de la cantante y compositora española Melody, publicado el 10 de junio de 2002.
 Muévete:  primer sencillo de la banda colombiana Estados Alterados (de Medellín), publicado en 1989.